Михаи́л Аге́ев:
 Агеев, Михаил Андреевич (род. 2000) — российский футболит.
 Агеев, Михаил Дмитриевич (1931—2005) — советский и российский учёный.
 Агеев, Михаил Сергеевич (1918—2007) — советский и российский художник.